«Б36» — фарерський футбольний клуб зі столиці країни — Торсгавна. Заснований 1936 року.

Виступи в єврокубках 

Примітки
 ПР: Попередній раунд
 КР: Кваліфікаційний раунд
 1К: Перший кваліфікаційний раунд
 2К: Другий кваліфікаційний раунд

Досягнення 

 Чемпіон Фарерських островів (11): 1946, 1948, 1950, 1959, 1962, 1997, 2001, 2005, 2011, 2014, 2015
 Володар кубка Фарерських островів (7): 1965, 1991, 2001, 2003, 2006, 2018, 2021
 Володар суперкубка Фарерських островів (1): 2007

Посилання 
 Офіційний сайт клубу 

Футбольні клуби Фарерських островів
Футбольні клуби, засновані 1936